Příjmení Protiva nosí více významných osobností:

 František Protiva (1922–1996) – český a československý politik ČSL
 Jindřich Protiva (1902–???) – český meziválečný fotbalista, obránce
 Josef Protiva (1937–2017) – český novinář, scenárista a režisér
 Miroslav Protiva (1921–1998) – jeden z neproduktivnějších českých chemiků
 Rudolf Protiva (1908–1949) – československý pilot v RAF
 Protiva (rapper) (* 1997) – český rapper, vlastním jménem Pavel Protiva, známý též jako Stanislav Protiva

jiné významy
 Protiva – postava z Harryho Pottera
 Protiva z Doubravice – moravský šlechtic